CRPP est un sigle pouvant signifier :

 Centre de ressources des peuples premiers Recherche des Pathologies Plaquettaires